58. breddegrad kan henvise til:

 58. nordlige breddekreds
 58. sydlige breddekreds